Cross Hill ist der Name folgender Hügel:

 anderer Name für den Laguna Hill, Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Cross Hill (Cornwall), England
Cross Hill (Derbyshire), England
Cross Hill (Dumfries and Galloway), Schottland
Cross Hill (Gloucestershire), England
Cross Hill (South Carolina), USA
Crosshill (East Ayrshire), Schottland
Crosshill (Fife), Schottland
Crosshill (Glasgow), Schottland
Crosshill (Ontario), Kanada
Crosshill (South Ayrshire), Schottland

Siehe auch:
 Mount Cross